— вторая линия метрополитена Саппоро, открытая в 1976 году.

Включает 19 станций и имеет протяжённость 20,1 км. Вся линия полностью автоматизирована, на всех станциях установлены автоматические платформенные ворота.

Станции

Примечания

Ссылки 
 Метрополитен Саппоро на портале urbanrail.net

Намбоку